Милош Антић је име и презиме следећих људи:
Милош Антић (1989), српски фудбалер
Милош Антић (1994), српски фудбалер